URW steht für:
 Unibail-Rodamco-Westfield
 Unternehmensberatung Rubow Weber (später: URW Type Foundry), Digital-Schriften-Entwickler
 Ultra-Reinstwasser, siehe Reinstwasser
 Union of Russian Workers, anarchistische nordamerikanische Vereinigung russischer Emigranten
 URW, SMS-Kürzel für you are welcome (dt. „du bist willkommen“)

urw steht für:
 Sop (auch Sob, Usino) (ISO-639-3-Sprachcode), Madang-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung